Иван Михайлов:
 Михайлов, Иван Адрианович (1891—1946) — экономист, министр финансов в правительстве Колчака.
 Михайлов, Иван (Ванчо, Ванче) (1896—1990) — болгарский политический деятель.
 Михайлов, Иван (1897—1982) — болгарский генерал, министр обороны Болгарии.
 Михайлов, Иван (род. 1944) — болгарский боксёр, призёр Олимпийских игр.
 Михайлов, Иван Михайлович (1911—1994) — полный кавалер ордена Славы.